

Biografia 
La sua figura ha avuto grande rilievo sulla scena culturale e politico-amministrativa roveretana nel secondo dopoguerra. Vice Presidente nazionale dell'UCIIM (Unione Cattolica degli Insegnanti medi), dal 1948 e per 27 anni fu preside dell'Istituto Tecnico "Felice e Gregorio Fontana" del quale sostenne la costruzione della sede attuale. Nel mondo della Scuola il preside Trentini ricoprì numerosi incarichi: fece parte dal 1949 del consiglio di amministrazione del Consorzio provinciale dell'istruzione, a Roma fu membro del Consiglio nazionale della pubblica istruzione dal 1954 al 1958 e del Consiglio scolastico provinciale dal 1957 al 1960. Fu inoltre presidente regionale e consigliere nazionale dell'Unione Cattolica Insegnanti (UCIIM).

Assessore all'Istruzione nel Comune di Rovereto dal 1951, fu eletto nel 1957 Sindaco, mantenendo la carica fino al 1960. Successivamente tornò nelle vesti operative di Assessore all'Istruzione.

Ferruccio Trentini fu presidente dell'Accademia Roveretana degli Agiati dal 1961 al 1979 e si impegnò a rivitalizzare quella storica istituzione.

Presidente ri-fondatore della società "Pro Cultura" dedicata alla divulgazione culturale, la diresse dal 1949 al 1981. Fu ancora attivo promotore di corsi di avviamento professionali, quali la Scuola per muratori. Fu anche presidente della Biblioteca Civica dal 1951, fu membro dei consigli direttivi del Museo della Guerra, del Museo Civico, della Reggenza dell'Opera Campana dei Caduti. Vice presidente della Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto dal 1971, fu tra i fondatori in quegli anni del Rotary Club di Rovereto. In quella sede pubblicò, ancora nel 1971, in collaborazione con Tullio Fait, il prezioso volume Rovereto nell'Ottocento (1971).

Note

Voci correlate 
 Accademia Roveretana degli Agiati
 ITET Fontana (Rovereto)

Collegamenti esterni 
 

Sindaci di Rovereto
Persone legate all'Accademia Roveretana degli Agiati